

Geografia

Niemcy 
 Talhausen - dzielnica Markgröningen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szczerzbowo

Zobacz też 
 Thalhausen